Виктор Васильевич Бакланов () — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

Биография 
Родился в 1949 году в селе Темное. Член КПСС.

С 1967 года — на хозяйственной, общественной и политической работе. В 1967—2004 гг. — механизатор колхоза «Гигант» Магдалиновского района Днепропетровской области Украинской ССР.

Указами Президиума Верховного Совета СССР от 14 февраля 1975 года и от 4 марта 1982 года награждён орденами Трудовой Славы 3-й и 2-й степеней.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1987 года награждён орденом Трудовой Славы 1-й степени.

Избирался народным депутатом СССР.

Умер в селе Ждановка Магдалиновского района Днепропетровской области в 2019 году.

Ссылки 
 

Народные депутаты СССР